Piekielnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec
 Piekielnik – potok, dopływ Czarnej Orawy
 Piekielnik – potok, dopływ Czarnego Dunajca
 Piekielnik – strumień, prawy dopływ rzeki Kamienna